Niemcy:
 Dorndorf – dzielnica Laucha an der Unstrut
 Dorndorf – dzielnica gminy Krayenberggemeinde w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg